Лорвил има више значења:
 Лорвил (Ајова)
 Лорвил (Висконсин)